Pierre Fontaine peut désigner :
 Pierre Fontaine (1380-vers 1450), un compositeur français, membre de l'École bourguignonne de compositeurs ;
 Pierre Fontaine (1762-1853), un architecte français ;
 Rue Pierre-Fontaine, dans le  à Paris, nommée d'après lui ;
 Pierre-Joseph Fontaine (1810-1877), un employé de la compagnie des mines d'Anzin, inventeur du parachute des mines ;
 Pierre-Lucien Fontaine (1809-1895), hydraulicien français, fondateur des Constructions mécaniques de Chartres ;
 Pierre Fontaine, (1903-1969), un essayiste français qui s’est intéressé à la géopolitique du pétrole ;
 Pierre Fontaine (1924-), un pédo-psychiatre belge ayant contribué à la diffusion du psychodrame ;
 Pierre Fontaine (1977-), un catcheur français (alias Pierre "Booster" Fontaine).

Notes et références